

O Rei Leão 

 O Rei Leão, filme de animação da Disney de 1994
 O Rei Leão (filme de 2019), filme da Disney de 2019
 O Rei Leão (musical), musical produzido desde 1997
 O Rei Leão (trilha sonora de 1994), trilha sonora do filme de 1994
 O Rei Leão (trilha sonora de 2019), trilha sonora do filme de 2019
 O Rei Leão 2: O Reino de Simba, filme de animação da Disney de 1998
 O Rei Leão 3 - Hakuna Matata, filme de animação da Disney de 2004

The Lion King 
 The Lion King (jogo eletrônico), jogo eletrônico de 1994

Ver também 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música